Bine Norčič (ur. 16 marca 1981 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski i trener skoków narciarskich. Jako zawodnik reprezentował klub SK Triglav Kranj. Syn Bogdana Norčiča, także skoczka narciarskiego i trenera.

Kariera 
Skoki zaczął uprawiać w 1992. W Pucharze Świata zadebiutował w Oberhofie 12 grudnia 1998, zajmując 41. miejsce. Tydzień później zdobył pierwsze punkty, plasując się na 26. miejscu w Harrachovie. Punkty PŚ zdobywał jeszcze w kolejnym sezonie (1999/2000), zajmując 23. miejsce w Kuopio i 16. w Zakopanem. W sezonie 2001/2002 wygrał dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego – 20 stycznia 2002 w Ishpeming i 16 lutego 2002 w Planicy. Był zwycięzcą całej edycji Letniego Pucharu Kontynentalnego w 2003, podczas której także wygrał jeden z konkursów (19 lipca w Calgary). Do zawodów PŚ ostatni raz przystępował na początku sezonu 2003/2004, a ostatnie międzynarodowe starty zanotował w lutym 2005 w PK. 

Po sezonie 2004/2005 z powodu kontuzji zakończył karierę zawodniczą, zostając asystentem trenera słoweńskiej kadry juniorów. Był też osobistym trenerem Jerneja Damjana. W latach 2006–2007 był w reprezentacji Słowenii głównym trenerem kadry B, a od 2007 do 2013 asystentem trenera reprezentacji Turcji. W 2010 uzyskał tytuł profesora wychowania fizycznego na Uniwersytecie Lublańskim. W czerwcu 2013 został asystentem trenera reprezentacji Stanów Zjednoczonych. W 2015 został szkoleniowcem połączonych reprezentacji USA i Kanady.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1998  Sankt Moritz – 26. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 91.
 sezon 1999/2000: 58.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999: 63.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000: 63.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 137.
 sezon 1998/1999: 51.
 sezon 1999/2000: 49.
 sezon 2000/2001: 99.
 sezon 2001/2002: 11.
 sezon 2002/2003: 37.
 sezon 2003/2004: 74.
 sezon 2004/2005: 89.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Lauscha – 17 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Zakopane – 15 sierpnia 1999 (3. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 27 lutego 2000 (2. miejsce)
  Ishpeming – 20 stycznia 2002 (1. miejsce)
  Westby – 27 stycznia 2002 (3. miejsce)
  Planica – 16 lutego 2002 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 71.
 2003: 1.
 2004: 23.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Calgary – 19 lipca 2003 (1. miejsce)
  Park City – 25 lipca 2003 (3. miejsce)
  Park City – 26 lipca 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001